Circuito das Águas pode se referir a uma das seguintes regiões brasileiras onde se localizam estâncias hidrominerais:

 Circuito das Águas (Minas Gerais)
 Circuito das Águas (São Paulo)